«Краснодар» — российская женская футбольная команда из Краснодара, основанная 14 февраля 2020 года и входящая в структуру футбольного клуба «Краснодар», участник чемпионата России.

История 
4 февраля 2020 года было объявлено о том, что власти Краснодарского края и руководство ФК «Краснодар» приняли решение «в рамках снижения государственного участия в профессиональном футболе» создать на базе футбольного клуба «Краснодар» и команды «Кубаночка» женскую команду.

1 августа 2020 года состоялся первый официальный матч команды в рамках Суперлиги: во встрече с «Локомотивом» «горожанки» потерпели поражение с минимальным счётом (1:0). Первую победу команда отпраздновала 6 августа в домашнем матче с «Рязанью-ВДВ» (2:0).

6-е место в Чемпионате 2020 года пока является наибольшим достижением команды в Чемпионатах России, в сезоне 2021 году было 9-е место, в сезоне 2022 - 8-е место.

Молодёжная команда 
Молодёжная команда ЖФК «Краснодар» в 2020 году приняла участие в турнире Первого дивизиона и стала его победителем. В 2021 году завоевала кубок Краснодарского края. С 2021 года принимает участие в Молодежной лиге, в 2021 году молодежная команда заняла 3-е место, в 2022 году - 5-е место.

Достижения

Титульные 
Чемпионат России
 6-е место: 2020
Кубок России
 1/4 финала (2): 2020, 2021

Матчевые 
Самые крупные победы
 4:0 — в матче Суперлиги: «Краснодар»—«Чертаново» (26.08.2020);
 11:0 — в матче Кубка России: «Кубань»—«Краснодар» (14.06.2022);
Самые крупные поражения
 0:4 — 5 раз в матчах Суперлиги: «Краснодар»—«ЦСКА» (27.03.2021), «Краснодар»—«Зенит» (01.05.2021), «Зенит»—«Краснодар» (06.05.2022), «Краснодар»—«ЦСКА» (28.05.2022), «Енисей»—«Краснодар» (29.09.2022);
 1:2 — 2 раза в матчах Кубка России: «Краснодар»—«ЦСКА» (05.10.2020) и «Краснодар»—«ЦСКА» (16.07.2022)

Личные 
  года Анна Синько забила первый гол «Краснодара» в чемпионатах России (матч «Краснодар» — «Рязань-ВДВ» 2:0).
 наибольшее количество игр за клуб — Даниэла Басаева (60 матчей в чемпионате + 4 матча в кубке — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир команды — Полина Органова (13 мячей в чемпионате + 4 мяча в кубке — на момент окончания сезона 2022)

Основной состав

Игроки 
.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Гамаль Бабаев — главный тренер
  Сергей Никитенко — тренер
  Артём Бондаренко — тренер вратарей
  Джамиля Бабаева — тренер по физподготовке
  Андрей Горбань — тренер молодёжной команды

Главные тренеры 
 2020 —  Татьяна Зайцева
 2021 — н. в. —  Гамаль Бабаев

Результаты выступлений по годам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ЖФК «Краснодар»
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата
https://t.me/WFCKrasnodar

Женские футбольные клубы России
Женские футбольные клубы Краснодара
Ж